De schubbige zeecitroenkorst (Flavoplaca microthallina) is een korstmos uit de familie Teloschistaceae. Hij groeit op steen. Deze soort leeft in symbiose met de alg trebouxioïd.

Kenmerken 
Het thallus heeft een diameter van slechts 1 tot 2 mm. Hij heeft geen prothallus.

De ascosporen zijn ellipsoïde, polariloculair. Het septum is 2 tot 3 µm breed, ongeveer 1/4 van de lengte van de ascospore. De sporen meten 12-15 x 6-8 µm.

Voorkomen 
De schubbige zeecitroenkorst komt in Nederland zeer zeldzaam voor.

Lecanoromycetidae
Korstmossoort